Schallmayer ist der Nachname folgender Personen:

Egon Schallmayer (* 1951), deutscher Archäologe
Wilhelm Schallmayer (1857–1919), deutscher Arzt und Rassenhygieniker